Sorrow puede referirse a:
Sorrow, sencillo de Bad Religion.
Sorrow, canción de Flyleaf.
Sorrow, canción de Pink Floyd.
Dolor, dibujo de Vincent van Gogh.